

Persone
Robert Brown (1921-2003) – attore britannico
Robert Brown (n. 1926) – attore statunitense
Robert Brown (n. 1954) – cembalaro austriaco
Robert Curtis Brown (n. 1957) – attore statunitense
Robert Brown (1773-1858) – botanico scozzese
Robert Brown (1842-1895) – botanico ed esploratore scozzese
Robert Brown (1820-1906) – botanico neozelandese
Robert Brown – cantante degli Abney Park
Robert Hanbury Brown (1916-2002) – astronomo e fisico britannico
Robert Brown – montatore
Robert Stanford Brown, meglio noto come Bob Brown (n. 1941) – giocatore di football americano statunitense
Robert Edward Brown (1923-2016) – cestista statunitense
Robert Douglas Brown (n. 1984) – cestista statunitense
Robert Brown (n. 1992) –  cestista statunitense
Robert Barisford Brown, meglio noto come Bobby Brown (n. 1969) – cantante e attore statunitense
Bob Brown (1930-1960) – motociclista australiano
Bob Brown (1870-?) – calciatore scozzese
Bobby Brown (n. 1940) – calciatore inglese
Bob Brown (1944) – politico australiano
Bob Brown – disegnatore di fumetti
Bob Brown (1895-1980) – calciatore inglese
Bobby Brown (1940) – calciatore inglese
Bobby Brown (1991) – sciatore freestyle statunitense

Musica
 Bobby Brown – singolo di Frank Zappa del 1979